O esquilo Spip é uma das principais personagens da banda desenhada de Spirou e Fantásio e é o animal de estimação de Spirou.

O Nascimento de Spip 
Spip, é salvo por Spirou na primeira grande aventura que Rob-Vel criou do seu herói: L'Héritage de Bill Money. A partir desse dia, o esquilo Spip vai tornar-se inseparável do seu amo (Spirou) e nunca o deixará. 

Sob a direcção de Rob-Vel, a sua presença é relativamente anedótica, surgindo muitas vezes em contextos sem nexo, sendo apenas usado para suprir determinadas falhas da história, complementando-a com um pequeno detalhe cómico.

Com Jijé, adquire a capacidade de falar. A partir desse momento, deixa de ser apenas um contraponto cómico da historia, para passar a estar mais envolvido nela.

A era Franquin 
Com a chegada de Franquin e a criação do Marsupilami, Spip, perde a sua importância. Incrivelmente, mesmo continuando a falar, os seus amos, Spirou e Fantásio não o conseguem compreender e, as extraordinárias capacidades do Marsupilami, fazem com que se torne uma personagem mais apagada. No entanto Spip encontra um novo fôlego e cores com os cenários de Greg e também com os seus, agora habituais, trocadilhos que tiveram o seu inicio em, QRN Sobre Bretzelburg.

A era Fournier 
Na maior parte dos álbuns, Spip está por trás de situações cómicas, graças aos seus comentários. Ele representa um piscar de olhos para os sindicatos, muitas vezes fugindo a Spirou, alegando o direito à greve, para se ir juntar aos "seus amigos que trabalham em Boule e Bill, entre outros, em condições muito melhores do que as suas". Tornou-se mais sábio e, por vezes, tem um papel significativo no desenrolar da historia, salvando ou ajudando Spirou e Fantásio em muitas situações. No álbum O Gás do Kuko Jomon, ele é o herói de um conto de duas pranchas intitulado, "uma falsa partida", Spirou e Fantásio aparecem aqui, por sua vez, a desempenhar o papel de personagens secundárias. Nesta altura, as Edições Dupuis tiveram a intenção de transformar Spip, numa revista dedicada a crianças com menos de oito anos. No entanto o projecto foi rapidamente abandonada.

A era de Tomé e Janry 
Neste período Spip, adquire uma veia extremamente sarcástica, tornando-o temerário e irresponsável, isto torna-se bastante visível no álbum A Juventude de Spirou. Em Spirou em Nova York, perdeu a capacidade de falar e em Spirou em Moscovo passa para segundo plano, desaparecendo quase completamente em a Máquina Que Sonha. Esta situação desagradou bastante aos fãs da série.

A era de Morvan e Munuera 
O Spip de Morvan e Munuera retoma a orientação de Fournier, como afirmam os autores. Demonstra, novamente, coragem e sentido de aventura. Além disso, surge muitas vezes a discutir com o narrador e, as discussões destes dois "comentadores" pontua as aventuras com algum humor e dinamismo.

Nos livros "Une aventure de Spirou et Fantasio par..." 
Em Les géants pétrifiés de Yoann e Vehlmann não fala e tem um papel menor.

Em Les marais du temps de Gall, ganha um destaque elevado. Foi ele quem, por medo, infecta os heróis em 1865, passando o resto da história a fazer de tudo para salvá-los com a ajuda do biólogo e do seu sobrinho.

Tarrin e Pennetier usam-no muito pouco em Le Tombeau des Champignac. Hipnotizado pela criatura chamada "Esfinge", praticamente não desempenha nenhum papel nesta história.

Finalmente, em Le Journal d'un ingénu, de Émile Bravo, Spip desempenha um papel incomum: a história de um esquilo que ganha consciencia e provoca, indirectamente, mas em consciencia, a Segunda Guerra Mundial, com o objectivo de destruir a humanidade.

Curiosidades 
Numa história de "O Pequeno Spirou" aparece um esquilo domesticado por Spirou muito parecido com o Spip, mas cujo nome é "Trilili". Esta referência pode ser vista como o primeiro encontro entre Spirou e Spip (que mais tarde mudou de nome para evitar confusões), mas o seu desempenho na série tradicional difere consideravelmente desta versão.

Spip, é um esquilo-vermelho ou esquilo-vermelho-eurasiático (Sciurus vulgaris), com pelos longos nas orelhas e uma cauda felpuda.

Referencias 

  L'Héritage de Bill Money
  spirou.com 
  franquin.com 

Notas de rodapé

Personagens de Spirou e Fantásio
Esquilos fictícios